De Grand Prix-wegrace van Tsjechië 2010 was de tiende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2010. De race werd verreden op 15 augustus 2010 op het Automotodrom Brno nabij Brno, Tsjechië.

Uitslag

MotoGP

Moto2

125 cc

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

Moto2

125 cc

2010
Tsjechië